Neileus (altgriechisch Νειλεύς) ist der Name folgender Personen:

 Neileus (Mediziner), griechischer Chirurg und Pharmakologe 

in der griechischen Mythologie: 
 Neileus (König), König in Ägypten
 Neileus (Gegner des Perseus)

Siehe auch:
 Neleus